Visio – genere letterario
 Microsoft Visio – software per la creazione di grafici e diagrammi
 Visio Corporation – azienda informatica statunitense
 Visio – organizzazione olandese per l'assistenza alle persone con disabilità visiva
 Visio – rivista di semiotica